Bochmann, et Böchmann (Boechmann), Bøchmann (Bøchman)

Patronymie 

 Georg Bochmann (1913, Albernau 1973), SS-Oberführer de la Waffen-SS durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Gregor von Bochmann (1850, Nehatu  1930, Hösel), peintre et dessinateur allemand-Baltique ;
  (1899, Hohndorf  ?), homme politique allemand (NSDAP) ;
  (* 1928, Zschorlau), ministre de la Géologie de la DDR (RDA) ;
  (1900, Meerane  1993, Schliersee), compositeur allemand.

 Voir aussi: Bechmann, Pechmann;
 Anna von Böchmann, née von Trott zu Solz (1870, Diez  1942, Oberurff) ;
 Hans Böchmann (Bøchmann) Melchior (17731831), un naturaliste danois.

 Lasse Bøchman (* 1983), un coureur cycliste danois.

Voir aussi 
 
 
 
 
  (Bechman)
  ()

Références 

Patronyme allemand